Бохня:

 Бохня — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Бохнявский повят.
 Бохня — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бохнявский повят, Малопольское воеводство.
 Бохня — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Бохня.